The Devil Horse – film del 1926 diretto da Fred Jackman
The Devil Horse – film del 1932 diretto da Otto Brower